Râul Borcutul se poate referi la:

 Râul Borcutul, Neagra Șarului
 Râul Borcutul, Săsar

Vezi și 
 Râul Borcut (dezambiguizare)
 Valea Borcutului (dezambiguizare)

Toponime românești